LG er flertydig og refererer til:

 Landgericht - en tysk regionalret
 Left Guard i amerikansk fodbold
 LG Corporation - et sydkoreansk virksomhedskonglomerat og holdingselskab
 LG Display - et datterselskab til LG Corporation som producerer en række skærm-elektronikprodukter
 LG Electronics - et datterselskab til LG Corporation som producerer en række elektronikprodukter
 Lawrence Graham - en London-baseret erhvervsjurist-virksomhed
 Litauiske Jernbaner (Lietuvos Geležinkeliai)
 Lønmodtagernes Garantifond - en garantifond for danske lønmodtagere

Se også:
 IATA-kode for Luxair
 Lesbian and Gays - LGBT Danmark